

Топоніми 
 Оленячий острів () — острів на озері Вінніпег, Канада.
 Оленячий острів () — острів на Оленячому озері, Канада.
 Оленячий острів () — острів у Тихому океані на Алясці, США.
 Оленячий острів () — інша назва острова Кергелен у Південному океані (сектор Індійського океану).

Культура 
 «Острів оленів» — дитяча книга 1960 року Олів'є Прайса.